Това е списък на 300-ата членове, избрани за депутати в Гръцкия парламент на Парламентарните избори в Гърция в септември 2015 година.

Членове на Гръцкия парламент

Промени 
Сред промените в Гръцкия парламент, конституиран след изборите в септември 2015 година са:
 На 19 ноември 2015 година депутатът от избирателен район Атина I от партия Коалиция на радикалната левица Гавриил Сакеларидис подава оставка и напуска парламентарната политическа дейност.
 На 14 януари 2016 година депутаът от избирателен район Лакония Ленидас Григоракос е отстранен от парламентарната група Демократична коалиция.
 На 19 април 2016 година депутатът Теохарис Теохарис от избирателен район Атина II от партия Реката става независим.
 На 23 май 2016 година депутатката от избирателен район Атина II от партия Коалиция на радикалната левица Василики Катривану подава оставка и на нейно място идва Георгос Кирицис.

Бележки 

Гръцки парламент